Чегодáев (Чегодаева) — русская фамилия, происходит от тюркского мужского имени Чегодай (в русском произношении Чаадай). Фамилия иногда изменялась в Чаодаев и Чеодаев.

 Известные носители

 Чегодаев, Александр Владимирович (1869—1923) — хирург, статский советник.
 Чегодаев, Алексей Павлович (Чегодаев-Саконский, 1874—1949) — эриванский и люблинский вице-губернатор.
 Чегодаев, Андрей Дмитриевич (1905—1994) — российский историк искусства. Специалист в области русского и западного искусства.
 Чегодаев, Георгий Николаевич (1812—?) — генерал-майор.
 
 Чегодаев, Мартин (род. 1990) — эстонский футболист.
 Чегодаев, Николай Иванович (род. 1962) — советский и российский тренер по биатлону, мастер спорта СССР, заслуженный тренер России.
 Чегодаев, Пётр Сергеевич (род. 1984) — российский скульптор.
 Чегодаев, Фёдор Кузьмич (1905—1971) — советский снайпер, Герой Советского Союза.

 Чегодаева, Клавдия Константиновна (1926—1997) — советская работница сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Чегодаева, Мария Андреевна (1931—2016) — советский и российский искусствовед и художественный критик.
 Гершензон-Чегодаева, Наталия Михайловна (1907—1977) — советский искусствовед.

См. также 
 Чегодаев (фамилия)
 Чегодаевы — дворянский род

Примечания